Voka steht für:
 Voka alevik, ein Großdorf in der Landgemeinde Toila in Estland
 Voka küla, ein Dorf in der Landgemeinde Toila in Estland

VOKA steht für:
 Vogtländisches Kabelwerk, deutsches elektrotechnisches Unternehmen
 den Künstlernamen des Malers Rudolf Vogl

Abkürzung